Флуре́нс (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Тулуза-8. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31184.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 10 км к востоку от Тулузы.

На севере коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1791 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1184 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 874 были экономически активными, 310 — неактивными (показатель активности — 73,8 %, в 1999 году было 71,8 %). Из 874 активных жителей работали 816 человек (440 мужчин и 376 женщин), безработных было 58 (20 мужчин и 38 женщин). Среди 310 неактивных 127 человек были учениками или студентами, 113 — пенсионерами, 70 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Мартина

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна